Васиф Арзуманов (, ) — борец греко-римского стиля, член национальной сборной Турции. Бронзовый призёр своего первого чемпионата среди взрослых — чемпионата мира 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте чемпионата мира 2010

Борцы Турции
Иммигрировавшие в Турцию из Азербайджана